Hospital Militar Central puede designar:
 al Hospital Militar Central (Argentina) en Buenos Aires;
 al Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia;
 al Hospital Militar Central (Perú) en Lima;
 al Hospital Militar Central (centro clandestino de detención), un centro clandestino de detención en dicho hospital de Buenos Aires.